Septemwrijci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Septemwrijci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Septemwrijci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń